Anthracophyllum — рід грибів родини Omphalotaceae. Назва вперше опублікована 1879 року.

Класифікація 
До роду Anthracophyllum відносять 16 видів:

Примітки

Джерела 
 Cesati, V. 1879. Mycetum in itinere Borneensi lectorum. Atti dell´Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche Napoli. 8(3):1-28 - P.3

Роди грибів
Агарикоміцети